

Patronyme 

 Han Myeong-hoe (1415-1487), un lettré confucéen et homme politique de la dynastie Joseon en Corée ;
 Lee Hoe-taik (né en 1946), un joueur de football sud-coréen ;
 Matthias Hoë von Hoënegg (1580-1645), un théologien luthérien allemand ;
 Richard M. Hoe (1812-1886), un inventeur américain ;
 Hoe Jong-suk (1902-1991), une personnalité politique, écrivaine, militante féministe et socialiste de Corée du Nord ;
 Heo Geun-uk (1930-2017), une romancière sud-coréenne, demi-sœur de la précédente.

Nom commun 
Hoe est un nom qui peut désigner :
 Hoe, une lettre archaïque de l'alphabet géorgien ;
 Hoe, une variété de plats crus dans la cuisine coréenne.

Sigle 
HOE est un sigle qui peut désigner :
 hôpital d'orientation et d'évacuation, un lieu de traitement des blessés durant la Première Guerre mondiale.

Code 
HOE est un code qui peut désigner :
 .

Voir aussi 
 H0e, le modélisme ferroviaire à voie étroite au 1/
 Molokai hoe, une compétition de canoé
 Santa Maria Hoè, une ville italienne
 , un titre d'une chanson de Nicki Minaj
 , un sous-marin de la marine des États-Unis

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme
Code IATA des aéroports